RKM steht für:
 Rasterkraftmikroskop
 Reißkilometer, siehe Reißlänge
 rezensionen:kommunikation:medien (rkm), Zeitschrift für Medienwissenschaft
 Röntgenkontrastmittel, siehe Kontrastmittel
 Ramakrishna-Mission
 Rotationskolbenmotor
 ROM Kernel Manuals, Dokumentation zum Amiga-Betriebssystem, siehe AmigaOS
 RuhrKunstMuseen
 RegionalKabelMölltal Ges.m.b.H., ein Glasfasernetzbetreiber in Österreich

RKM